Onderdistrict in Indonesië
 Wado (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Wado (Kedungtuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Wado (Wado), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java